Bala peut faire référence à :

Toponyme 

 Bala, un village de la région de Tambacounda au Sénégal ;
 Bala, une localité située dans le département du Mayo-Louti au Cameroun ;

 , une commune canadienne de la province d'Ontario ;

 , un village de la province de Markazi en Iran ;

 Bala, une ville au pays de Galles au Royaume-Uni.

 Bala, une commune roumaine du judeţ de Mehedinţi ;
 Băla, une commune roumaine du judeţ de Mureş ;

 Balâ, un chef-lieu de district de la province d'Ankara en Turquie ;
 , un quartier de Sarayköy dans la province de Denizli ;

Hydronyme 

 le Bala, ou rivière de Bala, une rivière française en Corse-du-Sud et un affluent gauche du Stabiacciu.

Patronyme 

 Vasan Bala (né en 1978), cinéaste indien ;
  Athanase Bala (1927-2019), évêque émérite de Bafia (Cameroun).

Prénom 
Bala est un prénom épicène africain et asiatique notamment porté par :
  (1985-) actrice et écrivaine turque ;
 Bala Garba Jahumpa (1958-), homme politique gambien ;
  (1958-), homme politique nigerian ;
 Bala Rao Sahib (1824-1862), peshwa indien.

Titre 

 Bala, film documentaire de Satyajit Ray sorti en 1976.

Divers 
 Bala, ou les Cinq forces, dans le bouddhisme ;
 Bala (Balantiocheilos melanopterus), poisson d'eau douce de la famille des Cyprinidés.

Références

Voir aussi 
 

Patronyme indien
Patronyme africain
Prénom indien